Спи́рин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Спирин, Алексей Николаевич (род. 1952) — советский и российский футбольный арбитр.
 Спирин, Андрей Фёдорович (1918—1987) — Герой Советского Союза.
 Спирин, Андрей Александрович (1983—2022) — Герой Российской Федерации.
 Спирин, Борис Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Спирин, Василий Романович (1926—1992) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Спирин, Виктор Михайлович (род. 1940) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Спирин, Владимир Семёнович (1929—2002) — советский и российский китаевед.
 Спирин, Григорий Андреевич (в монашестве Гурий; 1865—1937) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 
 
 
 
 
 Спирин, Пётр Петрович (1911—1973) — майор, Герой Советского Союза.
 Спирин, Руслан Николаевич (род. 1968) — украинский дипломат.

Топоним 
 Спирин — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области России.
 Малый Спирин — аал в Ширинском районе Хакасии.